Flying Blind est le titre de :
 Flying Blind, film américain de Frank McDonald sorti en 1941
 Flying Blind, film britannique de Katarzyna Klimkiewicz sorti en 2012
 , série télévisée de 1992